Wenshu ist:

 die chinesische Bezeichnung für den Bodhisattva Manjushri, siehe Manjushri;
 die Großgemeinde Wenshu (文殊镇) der Stadt Jiayuguan in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Wenshu (Jiayuguan);
 die Gemeinde Wenshu (文殊乡) im Kreis Guangshan der Stadt Xinyang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Wenshu (Guangshan).